Аппаково — название населённых пунктов в России:

 Аппаково — деревня в Оршанском районе Марий Эл.
 Аппаково — село в Алькеевском районе Татарстана.
 Аппаково — село в Альметьевском районе Татарстана.
 Аппаково — село в Мелекесском районе Ульяновской области.